Монастириська — місто в Тернопільській області. Адміністративний центр Монастириського району.

 Монастириська — місцевість на південно-західній околиці Чернівців.